Ekstremalny kurs piękna (ang. Operation Osmin) – amerykański program telewizyjny typu reality show.

Premierowy odcinek został wyemitowany 4 lipca 2011 roku na antenie nuvoTV (dawniej Sí TV), zaś w Polsce pojawił się 1 września 2012 roku na kanale TVN Style.

Program Ekstremalny kurs piękna został stworzony przez Erica Evangelistę i Osmina Hernandeza. Produkowany jest przez Hot Snakes Media dla kanału nuvoTV.

Osmin Hernandez prowadzi ekstremalny kurs odchudzania, który zmusza uczestników do ciężkich treningów na świeżym powietrzu (jak sam mówi wszędzie można ćwiczyć i nie trzeba iść na siłownię), biegania z oponami, robienia przysiadów w maskach gazowych, itp. Sprawdza również zawartość ich lodówki.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show